Рабгузи́ (псевдоним; настоящее имя: Наср ад-дин, сын Бурхан ад-дина; — тюркский писатель и поэт из Хорезма конца XIII — начала XIV вв.

Биография 
Рабгузи родился в Хорезме. Кроме родного тюркского Рабгузи хорошо знал арабский и персидский языки. Был кадием (судьей).

Творчество 
Основное произведение Рабгузи «Рассказы Рабгуза о пророках» («Киссаи Рабгузи»). Прозаическое произведение религиозно-дидактического характера Рабгузи «Кысас ал-анбия» написано в 1310-1311 г. на территории Северного Хорезма на хорезмско-тюркском литературном языке, имевшем хождение на территории по нижнему течению реки Сырдарьи и Золотой Орды.

Сочинение 1309-1310 гг. дошло до нас не в автографе, а в рукописях XV—XVI вв. Произведение состоит из 72 сказов по религиозной тематике, в основном из Библии и Корана. Рассказы включают вставки из стихотворений. Некоторые рассказы заимствованы из исторических хроник, в частности из «Истории Табари». Рассказы носят дидактический характер, в них проповедуется добродетель и осуждаются пороки.

Рабгузи был также автором лирических стихов.

«Кысас ал-анбия» пользовалось большой известностью в татарской культуре и даже было включено в программу обучения в медресе
в качестве учебника.

Издания трудов 
В Туркменистане, основной труд Рабгузи «Киссаи Рабгузи (Кысасыл Энбия)» на современном туркменском языке был издан Национальным институтом рукописей Туркменистана в 2004 г.

Примечания

Литература 
 Киссас ул-анбиёи Рабгузий, 5 изд., Казан, 1881
 
 Узбек адабиёти, т. 1, Тошкент 1959.
 Маллаев Н. М., Узбек адабиёти тарихи, Тошкент, 1965.

Тюркские поэты
Поэты Хорезма
Тюркские историки
Туркменские поэты
Туркменские писатели